Slowaaks voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Slowaaks voetbalelftal onder 16 (vrouwen)